Biografies:
 Sant Ambròs de Milà (Trèveris, 339 – Milà, 397), bisbe de Milà
 Sant Ambròs i Simplici de Sant Joan de les Abadesses, màrtirs venerats com a sants al monestir de Sant Joan de les Abadesses, venerats
 Sant Ambròs de Siena 1286), frare dominicà, venerat com a beat per l'Església catòlica
 Organitzacions:
 Monges Eremites de l'Orde de Sant Ambròs ad Nemus, religioses de vots solemnes pertanyents a un orde mendicant femení 
 Oblats dels Sants Ambròs i Carles, associació de sacerdots seculars i laics de
 Edificis:
 Sant Ambròs de Tor, capella romànica del poble de Tor, en el terme municipal d'Alins, a la comarca del Pallars Sobirà. Es troba allunyada al nord-est
 Basílica de Sant Ambròs, església de Milà, dedicada al bisbe sant Ambròs